Champion of Champions 2021 – profesjonalny nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany został w Bolton Whites Hotel w Bolton, Anglia, w dniach 15-21 listopada 2021 roku.

Nagrody 
 Zwycięzca: £150 000
 II Miejsce: £60 000
 Półfinał: £30 000
 Ćwierćfinał: £17 500
 Runda 1: £12 500
 Pula nagród: £440 000

Gracze 
Poniżej lista 16 graczy zakwalifikowana do gry w turnieju

 Mark Allen, zakwalifikowany jako zwycięzca Champion of Champions 2020 i Northern Ireland Open 2021, zrezygnował z udziału w turnieju.

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 140  Yan Bingtao
 132, 131  Mark Selby
 127  John Higgins
 114, 113, 112  Kyren Wilson
 107, 100  Neil Robertson
 104  Judd Trump
 104  Mark Williams
 101  Ronnie O’Sullivan

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Champion of Champions 2021 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv
 Oficjalna strona turnieju

2021 w Anglii
2021 w snookerze
Nierankingowe turnieje snookerowe
Bolton